Fibban kan avse 

 Fibban Karlsson – fiktiv figur framställd av Stig Järrel i Kar de Mummas revyer 1937-1978
 Folket i Bild (1933) – tidning utgiven mellan 1933 och 1963
 Folket i Bild Kulturfront – tidning utgiven från 1972
 FIB Aktuellt – tidning